Экспа́нсия — слово может означать:
 Экспансия — философский и социальный термин.
 Экспансия — гипероператор в математике.
 «Экспансия» — цикл книг Юлиана Семёнова о Штирлице.
 «Экспансия» — серия книг.
 «Экспансия» — научно-фантастический телесериал.